Патрикей Давыдович — князь стародубский, упомянутый в Любецком синодике.

Традиционно отождествлялся с литовским князем Патрикеем Наримунтовичем, а также с Патрикеем звенигородским, отъехавшим в 1408 году на московскую службу из Литвы.

Новые исследователи отмечают, что имя Наримунта в крещении было Глеб, а не Давыд, а Давыд был совершенно отдельным князем на литовской службе, боровшимся против крестоносцев. Его происхождение неясно. По разным хроникам, он был родственником Гедимина (братом или зятем); согласно Яну Длугошу, русским князем, что может подтверждаться его христианским именем в то время, когда литовские князья ещё назывались своими княжескими именами. С другой стороны, его владения в Литве, за пределами Стародубского княжества, могут означать всё же его литовское происхождение.

Дети 
 Александр Патрикеевич

Примечания 

Князья стародубские